Espínola ist der Familienname folgender Personen:

 Agua Marina Espínola (* 1996), paraguayische Radsportlerin
 Carlos Espínola (* 1971), argentinischer Windsurfer und Segler
 Carlos González Espínola (* 1993), paraguayischer Fußballspieler
 Irene Espínola Pérez (* 1992), spanische Handballspielerin
 Juan Bautista Espínola Reyes (1894–1923), dominikanischer Musiker und Komponist
 Rubens Augusto de Souza Espínola (1928–2017), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Paranavaí